Ханизио 2 има више значења:

 Ханизио 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ханизио 2, Ехидо Ханизио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику